Codonanthus G.Don, 1836 : un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae, synonyme de Calycobolus ;
Codonanthus Hassk., 1842 : un genre de plantes de la famille des Apocynaceae, synonyme de Hoya.